Раздольненский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Раздольненский сельсовет — в Родинском районе Алтайского края.
 Раздольненский сельсовет — в Тамбовском районе Амурской области.
 Раздольненский сельсовет — в Большемуртинском районе Красноярского края.
 Раздольненский сельсовет — в Новосибирском районе Новосибирской области.
 Раздольненский сельсовет — в Новоалександровском районе Ставропольского края.